

Мальчевська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Мальчевська — присілок, Тарногський район, Вологодська область